Stanisław Kudelski (1890–1942) – major audytor Wojska Polskiego
 Stanisław Kudelski (ur. 1896) – żołnierz 2 pułku piechoty Legionów Polskich, starszy strażnik Straży Granicznej, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa
 Stanisław Kudelski ps. „Duk” (1898–1989) – plutonowy Wojska Polskiego, żołnierz Batalionu AK „Kiliński”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Kudelski (1919–2004) – duchowny rzymskokatolicki

Przypisy